Domanice est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Domanice, dans le powiat de Siedlce
 du village de Domanice, chef-lieu de cette gmina

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Domanice, dans le powiat de Wołów
 du village de Domanice, dans le powiat de Wrocław 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Domanice

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Domanice, dans le powiat de Bytów
 du village de Domanice, dans le powiat de Słupsk

Homonymie de toponyme